Дюсьметьево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дюсьметьево — село в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Дюсьметьево — село в Мамадышском районе Республики Татарстан.